Berriz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Berriz (kommunhuvudort), Baskien, Bizkaia, 
 Berriz (kommun), Baskien, Bizkaia, 

Robotskapade Spanienförgreningar